Andrzej Gawlak (ur. w 1969) – polski skoczek narciarski, dwukrotny drużynowy mistrz Polski z zespołem WKS Zakopane.

2 marca 1987 na Mistrzostwach Polski 1987 w Wiśle zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. Sukces ten powtórzył rok później przed własną publicznością.
23 marca 1989 wystąpił w konkursie Pucharu Europy w Szczyrku, gdzie po skokach na 66,5 m i 72 m zajął 40. miejsce.

Na Mistrzostwach Polski 1990 wystartował w rezerwowej drużynie klubu i zajął czwartą pozycję.

Puchar Europy

Miejsca w poszczególnych konkursach

Przypisy

Uwagi 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Urodzeni w 1969